Dead Souls (anime morte in lingua inglese) può riferirsi a:

Anime morte (Dead Souls) – romanzo di Ian Rankin del 1999
 Dead Souls – brano musicale dei Joy Division; una cover è stata realizzata dai Nine Inch Nails per la colonna sonora de Il corvo
 Dead Souls – film del 2012 diretto da Colin Theys

Pagine correlate
Anime morte